El Príncipe Federico Josías de Sajonia-Coburgo-Gotha (29 de noviembre de 1918 - 23 de enero de 1998) fue el jefe de la familia ducal de Sajonia-Coburgo-Gotha y duque titular de Sajonia-Coburgo-Gotha desde 1954 hasta su muerte.

Primeros años 
Federico Josías nació en el Castillo de Callenberg, Coburgo. Fue hijo del duque Carlos Eduardo de Sajonia-Coburgo-Gotha, y la princesa Victoria Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Carlos Eduardo fue obligado a abdicar el 14 de noviembre de 1918.

En 1938, entró en la Wehrmacht y participó en la ocupación de Checoslovaquia, Polonia y Francia. En 1941, combatió en Yugoslavia y la Unión Soviética. Cayó gravemente herido en el invierno de 1941. Después de recuperarse, luchó como Oberleutnant en el Cáucaso. En 1944, fue Ordonnanzoffizier a las órdenes del Generalfeldmarschall Erwin Rommel en la costa francesa. Fue estacionado en junio de 1944 en Dinamarca a las órdenes del General von Hanneken, donde fue capturado por los británicos en mayo de 1945 aunque fue liberado en otoño del mismo año.

El tercero de tres hijos varones, Federico Josías no esperaba suceder como jefe de la familia ducal. Sin embargo, su hermano mayor, Juan Leopoldo, contrajo matrimonio desigual y renunció a sus derechos en 1932, y Huberto murió en combate en 1943, dejando así a Federico Josías como el heredero. Sucedió en la jefatura de la Casa a la muerte de su padre el 6 de marzo de 1954.

Matrimonios 
En Kassel el 25 de enero de 1942, Federico Josías contrajo matrimonio con su prima hermana la Condesa Victoria-Luisa de Solms-Baruth (13 de marzo de 1921 - 1 de marzo de 2003). Este matrimonio terminó en divorcio el 19 de septiembre de 1946. La pareja tuvo un hijo:
Andrés Miguel Armin Sigfrido Federico Juan Humberto (n. 21 de marzo de 1943).

En San Francisco el 14 de febrero de 1948, Federico Josías contrajo matrimonio por segunda vez con Denyse Enriqueta de Muralt (14 de diciembre de 1923 - 25 de abril de 2005). Federico Josías y Denyse se divorciaron el 17 de septiembre de 1964. Tuvieron tres hijos:
 María Claudia Sibila (22 de mayo de 1949 - 5 de febrero de 2016), casada en 1971 con Gion Schaefer, con descendencia.
 Beatriz Carlota (15 de julio de 1951), casada en 1977 con el príncipe Federico Ernesto de Sajonia-Meiningen, con descendencia.
 Adrián Vicente Eduardo (18 de octubre de 1955 - 30 de agosto de 2011), se casó en 1984 con Leah Rinderknecht, y después en 1997 con Gertrudis Krieg, con descendencia del primer matrimonio.

En Hamburgo el 30 de octubre de 1964, Federico Josías contrajo matrimonio por tercera vez con Katrin Bremme (22 de abril de 1940 - 13 de julio de 2011). Este matrimonio no tuvo hijos.

Ancestros

Referencias 

Nacidos en Coburgo
Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Sajonia-Coburgo-Gotha
Príncipes de Reino Unido